Вильянуэва-де-Тапия () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Антекера. Занимает площадь 17 км². Население — 1675 человек (на 2010 год). Расстояние — 67 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Малаги
Населённые пункты Малаги